Ulmeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ulmeni, Stadt im Kreis Maramureș

 Ulmeni (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Ulmeni (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași

 Ulmeni (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman